Трубін Іван Степанович (1918—1943) — старший сержант РА, Герой Радянського Союзу.
 Трубін Констянтин Георгійович (1879—1966) — російський та радянський металург, лауреат Сталінської премії.
 Трубін Сергій Сергійович (1987—2017) — старший матрос Військово-Морських Сил Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.

 Ловчиця-Трубін — село, громада округу Ж'яр-над-Гроном, Банськобистрицький край, центральна Словаччина,.